Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 4 au .

Agnieszka Radwańska remporte le simple dames. En finale, elle bat Jill Craybas, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Yung-Jan et Chuang Chia-Jung.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Pattaya
2008 en Thaïlande
Tennis en février 2008